een plaats in Duitsland, zie Andechs (Duitsland)
 het middeleeuwse graafschap Andechs